Die Primera División 1936 war die 6. Spielzeit der argentinischen Fußball-Liga Primera División. Die Saison war aufgeteilt in zwei Meisterschaften, in etwa vergleichbar mit dem heutzutage in Südamerika häufig praktizierten Apertura-Clausura-System, es wurden zwei Meister ermittelt, die dann in einem nationalen Endspiel untereinander den argentinischen Meister 1936 ermittelten. CA River Plate beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger der Boca Juniors.

Saison 1936

Copa de Honor 

|}

Copa Campeonato 

|}

Copa de Oro 
Die Copa de Oro, quasi das Endspiel um die argentinische Fußballmeisterschaft 1936, das stattfand zwischen dem Sieger der Copa de Honor, CA San Lorenzo de Almagro, und dem Sieger der Copa Campeonato, CA River Plate, wurde am 20. Dezember 1936 im Stadion von CA Independiente, dem Estadio Almirante Cordero, ausgetragen.

|}

Damit gewann CA River Plate die argentinische Fußballmeisterschaft 1936. Dies war der zweite Meistertitel im Rahmen der Primera División für den heutigen Rekordmeister.

Meistermannschaft

Weblinks 
 rsssf.com Primera División 1936

Fußballsaison 1936
1936